Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 11
 Поражений: 12
 Процент побед: 47.83
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 109

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 141

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 119

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 152

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 162

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 137

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Канзас-Сити Роялс
МЛБ в сезоне 1997